Carlos IV de Navarra puede referirse a:

 Carlos IV de Trastámara y Évreux, rey titular de Navarra de 1441 a 1461, sucediendo a su madre, Blanca I y en disputa con su padre, Juan II de Aragón y Navarra, quien no le permitió tomar posesión del trono.

 Carlos IV de Habsburgo, rey de España (y por lo tanto rey de Navarra) de 1516 a 1556. Mantuvo un conflicto con Enrique II de Albret, rey titular de Navarra, que se saldó con la división definitiva del reino (1530) en la Alta (parte peninsular) y la Baja Navarra (parte transpirenaica), al abandonar Carlos esta última voluntariamente; el Emperador se quedó con la primera y Enrique con la segunda, lo que le permitió reinar de hecho.